Па́лехская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Палехская улица — улица в Иванове.
 Палехская улица — улица в Москве.
 Палехская улица — улица в Нижнем Новгороде.

Украина 
 Палехская улица — улица в Кривом Роге.